Sambalpur (district), een district van de Indiase staat Odisha
 Sambalpur (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Sambalpur